Delogu est un nom de famille d'origine italienne (sarde) notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (née en 1982), animatrice de radio et télévision italienne ;
  (né en 1942), philosophe italien ;
 Evelyn Delogu (née en 1981), joueuse de volley-ball brésilienne ;
 Gaetano Delogu (né en 1934), chef d'orchestre italien ;
  (1928–2011), écrivain et traducteur italien ;
  (né en 1960), photographe italien ;
  (1933–2016), homme politique italien ;
 Paolo Delogu (né en 1940), historien italien ;
  (1909–1971), historien de l'art italien ;
 Sébastien Delogu (né en 1987), homme politique français.

Notes et références